Il singolare dello Savannah Challenger 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Brian Baker era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Ryan Harrison ha battuto in finale 6–2, 6–3 Facundo Argüello.

Teste di serie

  Mardy Fish (primo turno)
  Michael Russell (quarti di finale)
  Ryan Harrison (Campione)
  Alex Bogomolov, Jr. (secondo turno)

  Rhyne Williams (secondo turno)
  Jack Sock (primo turno)
  Wayne Odesnik (quarti di finale)
  Tim Smyczek (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Savannah Challenger 2013
ATP Challenger Tour 2013